Завадківська сільська рада — Івано-Франківська область, Калуський район
 Завадківська сільська рада — Львівська область, Сколівський район